Верховный совет Аджарской Автономной Республики — высший представительный и законодательный орган Аджарской Автономной Республики Грузии. Здание Совета находится в Батуми и состоит из 21 члена, которые избираются сроком на четыре года. Глава данного органа назначается президентом Грузии, который также имеет полномочия распустить Ассамблеи государств и правительств и отменять решения местных органов власти по вопросам, которые противоречат Конституции Грузии.

Список Председателей Верховного совета Аджарии

Фракции
 Грузинская мечта
 Грузинская мечта-Аджария
 Грузинская мечта-Мажоритарии
 Единое национальное движение

Ссылки 
 Официальный сайт 

Аджария
Законодательные органы автономных республик Грузии